Wawrzyszów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Wawrzyszów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie,
 Wawrzyszów, un village dans la voïvodie de Mazovie.